Quick Millions – film del 1931 diretto da Rowland Brown
Quick Millions – film del 1939 diretto da Malcolm St. Clair